1020 км, 1020-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

 1020 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587032
 1020 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 889613